Спорти́вная журнали́стика () — одна из форм (типов) журналистики в рамках которой происходит сбор, обработка, хранение и передача информации о спортивных темах и событиях в средствах массовой информации.

История 
В спортивной журналистике применяются большинство жанров журналистики, но преимущественно используется информационный жанр, в котором ценится оперативность и точность. Преобладают заметки, интервью, репортажи, так как спортивная журналистика ориентирована на события. Также используются аналитический, художественно-публицистический и развлекательный жанры.

Б. Розенталь выделяет в западной спортивной журналистике три типа материалов, которые посвящены спортивным событиям:
 предварительные материалы в которых анализируются шансы соперников на победу, сравнивается статистика их предыдущих соревнований, делаются прогнозы и подаются интересные факты предстоящего соревнования;
 резюме спортивного события, в котором журналист делится ходом спортивного соревнования и эмоциями, сопровождающими его
 пост-анализ, в котором журналист разбирает технику и тактику, применяемые спортсменами на соревновании и ошибки, которые допустили спортсмены.

Можно выделить четыре группы субъектов, которые составляют систему спортивной журналистики:
 те, кто создает информационный повод: спортивные организации, а также участники спортивного движения (спортсмены, тренеры, судьи и т. д.);
 организации и индивиды, занимающиеся производством спортивной информации: редакции, журналисты, руководители;
 получатели спортивной информации: все, кто интересуется спортом, как организованные коллективы (спортивные клубы, фанатские объединения и т. п.), так и отдельные люди;
 те, кто не связан напрямую со спортом, но влияет на его развитие: политики, бизнесмены, спонсоры и проч.

Несмотря на «несерьёзное» отношение к спортивным отделам в некоторых СМИ, в которых отдел спорта шутливо числят по «департаменту» «развлечениям и игрушкам», по своему вкладу на экономику СМИ, влияние спортивных рубрик и полос в современных СМИ постоянно растёт. Этому способствует профессионализация спорта и экспансии «инфотейнмента» — смеси информации и развлечений как важнейшего тренда развития современных СМИ.

Развитие олимпийского движения и спортивного движения в мире, интерес людей к здоровому образу жизни, общенациональные программы, нацеленные на пропаганду физкультуры и спорта, делают спортивную журналистику одним из перспективных направлений СМИ.

Подготовка спортивных журналистов 
Бакалаврские и магистерские программы по спортивной журналистике существуют на многих факультетах журналистики. Программа обучения предусматривает изучение базовых журналистских дисциплин, а также дисциплин, связанных с историей развития спорта, знанием основных правил проведения соревнований по видам спорта, технологиями современных жанров спортивной журналистики и другое. Обычно значительное место в программе обучения занимают дисциплины: история отечественной и зарубежной спортивной журналистики, язык и стиль спортивной журналистики, жанры и методы спортивной журналистики (газета, радио, телевидение, Интернет, фото), а также специальные дисциплины, связанные с историей развития спорта, знанием основных правил проведения соревнований по видам спорта. Значительную часть учебного времени составляют специальные дисциплины, связанные с историей развития спорта, знанием основных правил проведения соревнований по видам спорта, технологии спортивного репортажа и интервью и другие.. Подготовка журналиста должна осуществляться исходя из основной цели спортивного журналиста — «информировать публику и представлять ей как можно больше интересных деталей из мира физической культуры и спорта. Однако любой спортивный контент не должен быть просто развлекательным, беззаботно выполняющим сугубо конфронтационную или журналистско-расследовательскую функцию». Существует огромное количество организаций и профессиональных институтов, осуществляющих теоретическую и практическую подготовку в области журналистики. В Великобритании и США имеются широкие возможности для обучения тех, кто хочет присоединиться к профессии журналиста. Подготовка журналистов в Великобритании осуществляется под эгидой Национального совета по подготовке журналистов, созданного в 1952 году. Цели и задачи Совета включают установление стандартов и квалификаций для вступления в журналистику, а также формирование администрирование схем подготовки и обучения журналистов, включая фотографов для прессы". На факультете журналистики ИГСУ РАНХиГС ведется подготовка по программе бакалавриата «Журналистика — спортивная журналистика (с углубленным изучением английского языка)».

Спортивные инсайды 
В 2010-х годах в спортивной прессе США и Европы стал популярен инсайдерский контент — это неподтверждённая официально информация, полученная журналистом неофициально из надежного источника. Как правило инсайд это информация о трансфере, сделке, или каком-то организационном решении. В России жанр инсайдерской спортивной журналистики начался с социальных сетей и мессенджеров. В частности популярными инструментами для инсайдеров были Twitter и Telegram. В 2020-х годах в России стали возникать отдельные медиа, выпускающие инсайдерский спортивный контент: Metaratings.ru и «Рейтинг Букмекеров».

Ссылки 
 Лагутина Марина Дмитриевна. Как всё начиналось: обзор английской спортивной периодики XVIII - XIX веков

Литература 
 Михайлов С. А., Мостов А. Г. Спортивная журналистика : учеб. пособие. CПб., 2005
 Шарков Ф. И., Силкин В. В. Спортивная журналистика / Под общей редакцией Ф. И. Шаркова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2021. — С. 50. — 184 с. — ISBN 978-5-394-03675-0.
 Войтик Е. А. Спортивная журналистика. Томск, 2004
 Спортивная журналистика : учебник для магистров / К. А. Алексеев, С. Н. Ильченко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 427 с. — Серия : Магистр. ISBN 978-5-9916-3126-6
 Гатаулин Р. М. Жанровая трансформация системы спортивной журналистики в условиях развития современных СМИ // Ценностные ориентиры современной журналистики: сб. науч. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 24—26 сентября 2014 г.) / Под ред. доц. Е. К. Рева. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. С. 65-68.
 Войтик, Е. А. О спортивной журналистике и не только / Е. А. Войтик, С. Симонов // Медиатор. — 2006. — № 3. — С. 5.
 Донской, Д. Б. Роль и место спортивной журналистики в системе СМИ США: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / Донской Дмитрий Борисович. — Москва, 2005. — 276 с.
 Туленков, Д. А. Спортивная публицистика и спортивная журналистика: особенности специализированного направления / Д. А. Туленков 75 // Журналистика: молодые исследователи. Межвузовский сборник научных работ студентов и аспирантов. — 2004.- № 3. — С.173-180
 
 
 
 Шарков Ф. И. Генезис коммуникативной функции спортивной журналистики (на примере России и Великобритании) // Коммуникология. — 2018. — Т. 6, № 5. — С. 24-36. — Электронная копия доступна на сайте «Киберленинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-kommunikativnoy-funktsii-sportivnoy-zhurnalistiki-na-primere-rossii-i-velikobritanii (дата обращения: 21.01.2020).
 Шарков Ф. И. Спортивная элитология: концептуальные основы и практика// Российская элитология: инновационные ответы и вызовы современного мира. Ростов-на-Дону: Издательство ЮРИУ РАНХиГС, 2019. С. 304—316.
 Силкин В. В., Суворова А. Ю. Развитие спортивной журналистики в России: история и современность // Коммуникология. 2018. Том № 6. № 5. С. 15-23. DOI 10.21453/2311-3065-2018-6-5-15-23.
 Шарков Ф. И., Силкин В. В. SOCIOLOGY OF SPORTS AND THE SPACE OF SPORTS PRACTICES: SOCIAL GENESIS AND SOCIOLOGICAL THEORIES.Социология спорта и пространство спортивных практик: социальный генезис и современные теории//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2020;20(1):137-144.
 Киреева О. Ф., Киреева У. А. Изучение спортивной медиасистемы и медиакоммуникации: рецензия на учебник Шаркова Ф. И. и Силкина В. В. «Спортивная журналистика» //Коммуникология: электронный научный журнал. 2021. Т. 6. № 1. С. 124—153.
 Крылова А. А. Особенности спортивной журналистики //Научный альманах. — 2016. — №. 2-4. — С. 246—249.
 
 
 
 
 
 Пархитько Н. П., Мартыненко С. Е. Жанровая специфика спортивной журналистики //Теории и проблемы политических исследований. — 2019. — Т. 8. — №. 5А. — С. 194—205.
 
 
 
 Гатаулин Р. М. Система спортивной журналистики в условиях литературной и глобализационной трансформации масс-медиа //Вектор науки Тольяттинского государственного университета. — 2014. — №. 3. — С. 113—116.
 Зодоров А. И. О. Специфика языка спортивной журналистики.
 Сергеев А. А. Спортивная журналистика в системе телевизионного вещания (к вопросу истории становления и развития) // Студенческая наука и XXI век. — 2020. — Т. 17. — №. 1-2. — С. 183—184.
 Савельева О. В., Корнилова К. А. [elibrary.ru/item.asp?id=29237416 Спортивная журналистика в культуре общества] //OlymPlus. Гуманитарная версия. — 2017. — №. 1. — С. 48-50
 Алексеев К. А., Ильченко С. Н. А47 Основы спортивной журналистики: Учеб. пособие для студентов вузов. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016

Примечания 

 
Жанры журналистики
Журналистика